Carl Justi – storico dell'arte tedesco
 Ferdinand Justi – linguista e orientalista tedesco